Pozuel  o Puçol , municipi del País Valencià a la comarca de l'Horta Nord
 Pozuel de Ariza, municipi a la comarca de la Comunitat de Calataiud (província de Saragossa, Aragó) 
 Pozuel del Campo, municipi a la comarca de Jiloca (província de Terol, Aragó)